Windows Vista – system operacyjny firmy Microsoft znany pod nazwą kodową „Longhorn”.
 Vista (Śródziemie) – część atmosfery, która otacza Ardę, czyli Ziemię w twórczości J.R.R. Tolkiena.
 VISTA – (ang. Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy); system podglądu teleskopowego w podczerwieni, wykorzystywany w astronomii.

Miejsca:
 Chula Vista, California, USA.
 La Vista, Nebraska, USA.
 Mount Vista, Washington, USA.
 Vista Center, New Jersey, USA.
 Vista West, Wyoming, USA.
 Vista Hundred, Szwecja.

Miejscowości w USA:
 Vista – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Vista – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair